Vancleavea campi — викопний вид архозавроподібних плазунів родини Doswelliidae, що існував у тріасовому періоді (228—203 млн років тому). Рештки виду знайдені у США (Аризона, Нью-Мексико, Техас, Юта).

Опис 
Ймовірно, напівводна рибоїдна тварина з подовженим тілом і сильно укороченими кінцівками завдовжки до 1,2 м. Череп укорочений. Ніздрі і очниці спрямовані вгору, розвинене тільки нижнє скроневе вікно. На щелепах є великі іклоподібні зуби. Ванклевея володіла панциром з остеодермами. Близько 30 подовжених остеодерм, ймовірно, підтримували гребінь у верхній частині хвоста — унікальна риса, що не трапляється в інших водних і напівводних тварин. Гемальні дуги хвостових хребців несли подовжені відростки, що також збільшувало площу хвоста. В цілому унікальна морфологія Vancleavea відрізняє цю тварину від всіх тріасових архозавроморфів.

У Vancleavea були великі і надійні зуби, які підходили для поїдання такої здобичі як, членистоногі, молюски або риба з бронею. Остеодерми захищали тварину від інших хижаків. Відзначено, що стегна Vancleavea аналогічні стегнах Drepanosauridae, але на сьогоднішній момент, не встановлено чи є ознакою родинних стосунків або прикладом конвергентної еволюції.

Vancleavea мала довге тіло, короткі кінцівки і високий хвіст. Ці ознаки вказують на напівводний спосіб життя. Vancleavea унікальна серед Archosauriformes і тетрапод в цілому в тому, що хвостовий плавець сформований подовженими остеодермами, а не високими остистими відростками. Vancleavea, ймовірно, виходила на сушу, щоб відпочити і, можливо, відкладати яйця.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Nesbitt (2011):

Посилання 
 Darren Naish – "Yet more extreme Triassic weirdness: Vancleavea" . Tetrapod Zoology.
 Vancleavea  in the Paleobiology Database

Викопні плазуни
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1995
Вимерлі плазуни Північної Америки